Хе́лльберг () — немецкая и скандинавская фамилия и топоним. Носители фамилии:

 Хелльберг, Магнус (род. 1991) — шведский хоккеист, вратарь.
 Хелльберг, Мартин (1905—1999) — немецкий актёр, кино- и театральный режиссёр.
 Хелльберг, Рут (1906—2001) — немецкая актриса.
 Хелльберг, Сет (род. 1995) — шведский и либерийский футболист, полузащитник.